Beyond the Water's Edge is een televisiefilm uit 1972 met Joan Crawford en Peter Cushing in de hoofdrollen. De film staat er bekend om de laatste film met Crawford te zijn.

Amerikaanse film
Televisiefilm
Film uit 1972